Behati Prinsloo (1989-), mannequin namibien
Christine Prinsloo (1952-), joueuse de hockey sur gazon zimbabwéenne 
Jan Prinsloo (1935-1966), joueur de rugby à XV sud-africain

Karin Prinsloo (1972-), karatéka sud-africaine
Karin Prinsloo (1989-), nageuse sud-africaine
Lynique Prinsloo (1991-), athlète sud-africaine
Sandra Prinsloo (1947-), actrice et présentatrice de télévision sud-africaine
Snyman Prinsloo (1984-), athlète sud-africain
Troyden Prinsloo (1985-), nageur sud-africain